Golpe de misericórdia uma expressão linguística

Tiro de Misericórdia (álbum) um álbum do cantor e compositor  João Bosco